Shropshire & District League var en fodboldliga i England og Wales, som eksisterede i ti sæsoner fra 1890 til 1900. Newtown AFC vandt ligamesterskabet tre gange – den første og de to sidste sæsoner – mens Wellington St. George's FC og Wellington Town FC begge vandt to mesterskaber.

Mestre

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Shropshire & District League 1890-1900

Noter 

 
Etableret i 1890
Ophørt i 1900